Osoby o tym nazwisku:
 Flaviano Vicentini – włoski kolarz szosowy
 Roberto Vicentini – katolicki duchowny i dyplomata